Бонд-стрит () может означать:

 Бонд-стрит — улица в Лондоне.
 Бонд-стрит — близлежащая станция метро.
  — британский фильм 1948 года.
 Bond Street — марка сигарет.

См. также 
 Бонд